Nationaal Monument op de Dam – Amsterdam
 Nationaal Monument Kamp Amersfoort – Amersfoort
 Nationaal Monument Kamp Vught – Vught
 Nationaal Monument Westerbork – Westerbork
 Nationaal Monument 'De Nederlandse Maagd' – Eede
 Nationaal Monument MH17 – Vijfhuizen
 Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine – Scheveningen
 Nationaal Monument voor het Reddingswezen – Den Helder
 Nationaal monument slavernijverleden – Amsterdam
 Nationaal Indië-monument 1945-1962 – Roermond
 Airborne-monument - Oosterbeek

Nationaal monument